148 км, 148-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога (Казахстан). Код 714315

148 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Республика Мордовия). Код 247333

 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Красноярский край). Код 885059
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 654032
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 188756
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 609617
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 027022
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 044418
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 023021
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 785984
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 768620
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606144
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 436311
 148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801987

148 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 465329